Rainmaker (englisch: „Regenmacher“) bezeichnet:
 eine ursprünglich aus Chile stammende Rassel, siehe Regenmacher

Siehe auch:
 Regenmacher (Begriffsklärung)
 Der Regenmacher